Avillers peut faire référence à :
 Avillers, commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Avillers, commune française des Vosges.
 Avillers-Sainte-Croix, commune française de la Meuse.

Voir aussi 
 Avilley